Patrick puede referirse a:
Nombre

 Patrick, nombre propio de varón:
 Patrick Stump (1984-), compositor, productor, crítico musical y cantante de la banda Fall Out Boy;
 Patrick Dempsey, (1966-), actor estadounidense.
 Patrick Stewart (1940-), actor británico;
 Patrick White (1912-1990), escritor australiano, premio nobel de Literatura en 1973;
Seudónimo
 Tera Patrick (1976-), actriz, directora y productora estadounidense de cine de género pornográfico.
Desambiguaciones
 Patrick Wilson 
Miscelánea
 Patrick, marca de ropa deportiva.
 Patrick (1978), película estadounidense de terror.